Astigmatismus má více významů:

 Astigmatismus (optika) – optický jev 
 Astigmatismus (medicína) – porucha oka

Externí odkazy